Beryl Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beryl Lake (Georgia), im Echols County
 Beryl Lake (Kalifornien), im Fresno County